Amherst Pointe är en udde som belägen på Detroitflodens östra strand  i Essex County i provinsen Ontario, Kanada.

Terrängen inåt land är mycket platt. Närmaste större samhälle är Amherstburg,  km norr om Amherst Pointe.

Kommentarer

Källor 
 http://www4.rncan.gc.ca/search-place-names/unique/FACVN

Halvöar i Ontario

Kontrollbehov inkommande wikilänkar